

Geografia 
 San Leucio del Sannio – comune in provincia di Benevento;
 San Leucio – località italiana, frazione del comune di Caserta, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Santi e beati 
 San Leucio d'Alessandria (†II o III secolo) – primo vescovo di Brindisi, celebrato l'11 gennaio;
 San Leucio (†251) – martire ad Apollonia, in Frigia, con i santi Callinico e Tirso, celebrato il 28 gennaio.

Architetture religiose 
 Basilica di San Leucio – chiesa di Canosa di Puglia
 Chiesa di San Leucio – chiesa di Lecce
 Duomo di San Leucio – cattedrale di Atessa